Васильевка — упразднённый в 2011 году посёлок в Ичалковском районе Республики Мордовия России. Входил в состав Оброчинского сельского поселения.

География 
Располагался на левом берегу реки Калыша, в 5 км к северо-западу от окраины села Новые Ичалки.

История 
Основан в 1921 году переселенцами из села Ичалки. Был назван по имени первопоселенца Василия Сорокина.

Законом от 13 июля 2009 года был упразднено сельское поселение (сельсовет) Новоичалковское, и Васильевка вошла в Оброчинское сельское поселение (сельсовет).

Исключен из учётных данных в 2011 году.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва-эрзя составляли 100 %

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ичалковского района
населённые пункты, упразднённые в 2011 году